Chociszew (Sieradz), localité polonaise de la gmina de Błaszki
 Chociszew (Tomaszów Mazowiecki), localité polonaise de la gmina de Żelechlinek
 Chociszew (Zgierz), localité polonaise de la gmina de Parzęczew